Říšský sněm může označovat:
 Říšský sněm (Svatá říše římská) – sněm Svaté říše římské
 Říšský sněm (Německo) –  parlament Německa v letech 1871–1945
 Říšský sněm (Rakouské císařství) – ústavodárný sněm Rakouského císařství konaný v letech 1848-1849 ve Vídni a Kroměříži
 Říšský sněm (Dánsko) – parlament Dánska (rigsdag) 
 Říšský sněm (Švédsko) – parlament Švédska (riksdag)

 další užití
 Budova Říšského sněmu v Berlíně – stavba, kde sídlila německá legislativa od roku 1894 do 1933 a znovu sídlí od roku 1999
 Požár Říšského sněmu – zničující požár budovy sněmu v roce 1933
 Říšská rada (Rakousko) – nejvyšší zákonodárný orgán předlitavské části Rakouského císařství a Rakouska-Uherska v letech 1861–1918, někdy označovaný též jako „Říšský sněm“